Rotulispira stoliczkai är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Tapaswi 1973. Rotulispira stoliczkai ingår i släktet Rotulispira, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
stoliczkai